Ларри Джефф Макме́ртри (, 3 июня 1936, Арчер-Сити, Техас США — 25 марта 2021, Арчер-Сити, Техас США) — американский писатель и сценарист. Лауреат премии «Оскар» (2006) за лучший адаптированный сценарий к фильму «Горбатая гора». Действие произведений Макмертри обычно происходит на Диком Западе или в Техасе.

Биография 
Родился 3 июня 1936 в Арчер-Сити (25 миль от Уичито-Фолс), штат Техас США.

В 1958 году получил степень бакалавра гуманитарных наук, а в 1960 окончил университет Райса, получив степень магистра.

В 1986 году получил Пулитцеровскую премию за роман «Одинокий голубь», позднее экранизированный.

Автор сценария к фильму «Горбатая гора», отмеченного премией «Оскар».

Произведения 
 Всадник скачет мимо (Horseman, Pass By, 1961)
 Покидая Шайенн (Leaving Cheyenne, 1963) Перевод на русский — «Покидая Шайен», «Звезда» № 10-12, 2000 год. Перевод Нийоле Адоменайте и Дмитрия Долинина
 Последний киносеанс (The Last Picture Show, 1966)
 Двигаясь дальше (Moving On, 1970)
 Друзья собираются меня бросить (All My Friends Are Going to Be Strangers, 1972)
 На языке нежности (Terms of Endearment, 1975)
 Одинокий голубь (Lonesome Dove, 1985)
 Улицы Ларедо (Streets of Laredo, 1993)
 Прогулка мертвеца (Dead Man’s Walk, 1995)
 Луна команчей (Comanche Moon, 1997)
 Бун врезает (Boon’s Lick, 2000)

Экранизации произведений 
 Хад (, 1963);
 Последний киносеанс (, 1971);
 Любя Молли (, 1974);
 Язык нежности (, 1983);
 Одинокий голубь (, 1989);
 Техасвилль (, 1990);
 Улицы Ларедо (, 1995);
 Тропа мертвеца (, 1996);
 Вечерняя звезда (, 1996);
 Луна команчей (Comanche Moon, 2008)

Примечания 

Сценаристы США
Авторы вестернов
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты Пулитцеровской премии за художественную книгу
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Награждённые Национальной гуманитарной медалью США
Выпускники Университета Северного Техаса
Преподаватели Техасского христианского университета
Стипендиаты Стегнера (Стэнфордский университет)
Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий